Candeias ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Candeias (Bahia)
 Candeias (Minas Gerais)
 Candeias do Jamari

Candeias ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Candeias (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Hermenegildo Candeias (1934–2023), portugiesischer Turner
 Mario Candeias (* 1969), Sozialwissenschaftler